Аналітична геометрія — розділ геометрії, який вивчає властивості геометричних об'єктів винятково обчислюван-ням.
 Аналітична хімія — наука про методи дослідження хім. складу речовини.
 Аналітична функція — функція, яку можна розвинути в степеневий ряд.